Мадригалехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 101 км². Население — 1932 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.

Покровителем города считается святой Хуан.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса